FC Olympia Haacht was een Belgische voetbalclub uit Haacht. De club was bij de KBVB aangesloten met stamnummer 5170. De club speelde vier seizoenen in de nationale voetbalreeksen.

Geschiedenis 
Op 3 juni 1946 sloot FC Olympia Haacht zich aan bij de KBVB. Hierbij werd het stamnummer 5170 toegekend. 

Tegen de jaren '70 was de club reeds opgeklommen tot eerste provinciale (na drie opeenvolgende promoties). Na hier vijf seizoenen te hebben gespeeld, kon de club doorstoten tot Vierde klasse. Het eerste seizoen daar leverde een sterke zesde plaats op. Het jaar nadien verliep moeizamer, doch kon de club via de eindronde het behoud verzekeren. FC Olympia Haacht zou nadien nog twee seizoenen doorbrengen in Vierde klasse, waarna het alsnog degradeerde. Het werden de enige seizoenen op nationaal niveau voor de club.

De club bleef nadien schipperen tussen tweede en derde provinciale. Uiteindelijk ging FC Olympia Haacht op in een fusie met KVV Olympia Wespelaar, een club uit de naburige deelgemeente. Het stamnummer van FC Olympia Haacht werd hierbij geschrapt.

Resultaten 

Olympia Haacht
Haacht
Sportvereniging in Vlaams-Brabant